Skituskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Skituskär, del av Ramsö, Korpo, Åboland, 
 Skituskär, Raseborg, Nyland,

Se även
Skitun
Skitukobb
Skitugrundet

Robotskapade Finlandförgreningar